L'Union Sportive Fécamp Football, est un club de football français basé à Fécamp, dans le département de la Seine-Maritime, fondé en 1903.

Historique 
L'union sportive fécampoise est fondée en mai 1903. Dès la saison 1904-1905, le club est champion de  de la Ligue Athlétique de Haute-Normandie. Deux ans plus tard, il remporte la  de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques. Promu en , le club la remporte en 1907 et 1911, il est aussi finaliste en 1912, 1913 et 1914. L'équipe est alors surnommée « Les Méphistos ». Durant cette période, les fêtes de Pâques sont l'occasion de voir les formations anglaises se produire dans la ville. 

Après la guerre, le club remporte le titre de champion de Promotion de Normandie en 1920, 1921, 1922, 1923 et 1924. Il monte en première division de district qu'il remporte en 1934 pour accéder à l'élite amateur, la Division d'honneur de Normandie. Jusqu'à la guerre, le club va bien se comporter puisqu'il termine deuxième en 1939, troisième en 1938, quatrième en 1935 et 1937 ; la plus mauvaise place est la sixième en 1936. En 1935, l'USF absorbe le Sporting club de Fécamp, créé en 1906 par René Gayant sous le nom de Société athlétique des amis en anciens élèves de Fécamp. C'est cette même année que Fernand Burel, présent au club depuis sa création, prend la présidence de l'USF. Durant la guerre, le club est pour la première fois en 1941 finaliste de la Coupe de Normandie, mais la finale ne sera pas disputée. En 1943, le club arrive en  de finales de la Coupe de France et obtient une belle huitième place en Championnat de France amateurs de 1944.

Après la guerre, l'USF intègre la Division d'honneur de Normandie où il atteint le podium à quatre reprises (deuxième en 1946 et 1957, ainsi que troisième en 1947 et 1958). Le club va connaître quelques problèmes durant les années 1960. Relégué en Promotion d'honneur de Normandie, il remonte aussitôt la saison suivante en terminant premier (1967). Il est de nouveau relégué au début des années 1970.

Identité du club

Logos

Palmarès 
 Coupe de Normandie : 
 Champion : 1983, 1987, 1990, 1992, 1993
 Finaliste de la coupe de Normandie : 1985, 1991, 1994
 Vainqueur de la coupe de Normandie juniors : 1989
 Championnat de Normandie de Division d'Honneur : 
 Champion : 1982, 1988 (US Fécamp 2)
 Vice-champion : 1946, 1957
 Championnat de Normandie de Division Régionale : 
 Champion : 1973, 1987 (US Fécamp 2), 1995 (US Fécamp 2)
 Vice-champion : 2012
 Championnat de Division 4 Groupe B : 
 Champion : 1984
Championnat de Normandie de Promotion d'Honneur : 
 Champion : 1967, 1985 (US Fécamp 2), 2011

Anciens entraîneurs 

 1957-1958 :  Max Schirschin

Anciens joueurs 
  Robert Malm
 Olivier Davidas
 David Martot
 Aldo Angoula
 Jean-Marc Sibille
 Jean-Pascal Mignot

Bilan saison par saison

Parcours en Coupe de France 
1958-1959
 : US Fécamp (DH) - Chambly (DH) 1-0

 de finale : Lille OSC (D1) - US Fécamp (DH) 2-0 au Havre
1980-1981
 de finale : US Fécamp (DH) - Friville-E. (DH) 3-1 à Dieppe
 de finale : US Fécamp (DH) - RC Strasbourg (D1) 0-3 0-4
1987-1988
 tour : US Fécamp (D3) - Variétés Club de France (invité) 1-1 (t.a.b. 4-2)
 de finale : SC Abbeville (D2) - US Fécamp (D3) 2-1 à Dieppe
1990-1991
 de finale : US Fécamp (D3) - Amiens SC (D3) 1-1 (t.a.b. 5-3)
 de finale : FC Nantes (D1) - US Fécamp (D3) 1-1 (t.a.b. 4-3)
1993-1994
 de finale : US Fécamp (N1) - US Valenciennes-Anzin (D2) 1-1 (t.a.b. 3-4)
1994-1995
 de finale : ES Wasquehal (N2) - US Fécamp (N1) 0-0 (t.a.b. 1-4)
 de finale : US Fécamp (N1) - LB Châteauroux (D2) 2-3	
1996-1997
 de finale : US Fécamp (N1) - US Avranches (N1) 4-3
 de finale : US Fécamp (N1) - Paris SG (D1) 0-2
2011-2012
 : USF Fécamp (DHR) - FC Rouen (National) 0-1
2012-2013
 : USF Fécamp (DHR) - FC Rouen (National) 0-4 
2014-2015
 : Al Deville Maromme (DH) - US Fécamp (DHR) 4-1
2017-2018
 : US Fécamp (R2) - FC Dieppe (N3) 2-2 (t.a.b 3-4)

 2018-2019

 : Saint-Pierre-en-Port (Seniors) - US Fécamp (R2) 1-4

 : US Fécamp (R2) - AS Trouville Deauville (R1) 1-2

Bibliographie 
 (source principale de l'article)

Fecamp, US
Fécamp
Fecamp, US
Fecamp, US